

Patronymes 

 André Bossuat (1892-1967) agrégé d'histoire et géographie, chercheur, directeur de recherches au CNRS
 Robert Bossuat (1888-1968), philologue romaniste français, frère d'André